Horten bezeichnet:
 das Sammeln und Aufbewahren von Dingen, siehe Hortung
 die Horten AG, einen ehemaligen deutschen Warenhauskonzern
 eine Unternehmerfamilie, siehe Horten (Unternehmerfamilie)
 einen Ort in Norwegen, siehe Horten (Norwegen)
 eine Reihe von Flugzeugen der deutschen Flugzeugentwickler Reimar und Walter Horten, siehe Brüder Horten
 ein Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land, siehe Horten (Antarktika).
 eine Bucht Südgeorgiens im Südatlantik, siehe Horten (Südgeorgien)
 Plural von Horte, Name mancher Pfadfindergruppen, siehe Sippe (Pfadfinder)

Horten ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Hubert Horten (1838–1903), deutscher Reichsgerichtsrat
 Alphons Horten (1907–2003), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU), Mitglied des Bundestags
 Dirk Horten (* 1939), ehemaliger Vizeadmiral und Befehlshaber der Flotte
 Heidi Horten (1941–2022), österreichische Mäzenin, Philanthropin und Kunstsammlerin
 Helmut Horten (1909–1987), deutscher Unternehmer und Gründer der Horten AG
 Max Horten (1874–1945), deutscher Orientalist
 Reimar Horten (1915–1994), deutscher Luftfahrtpionier, siehe Brüder Horten
 Rena Horten, (eigentlich Renate Hütte; 1941–2009), deutsche Schauspielerin
 Titus Maria Horten (1882–1936), deutscher Dominikaner-Priester, Opfer der Nationalsozialisten
 Walter Horten (1913–1998), deutscher Luftfahrtpionier, siehe Brüder Horten

Siehe auch:

 O’ Horten, norwegischer Film aus dem Jahr 2007
 Hortenkachel
 Horton